Сингу:
 Сингу — город в префектуре Вакаяма в Японии.
 Сингу — город в префектуре Фукуока в Японии.
 Сингу — река в Африке, приток Оти (Пенджари)